Жильбер де Ланнуа  (Гильбер де Ланноа, ; —) — фламандский рыцарь, советник и камергер герцога Бургундского Жана Бесстрашного, дипломат, путешественник. Один из 25 первых кавалеров ордена Золотого руна.

Биография 
Родился в 1386 году в Геннегау (графство Эно) и служил графу Эно.

В 1407—1410 годах воевал вместе с испанскими христианами против Гранадского эмирата.

В 1413 году участвовал в войне Тевтонского ордена против Польши. В 1413 году посетил Великий Новгород и Псков, а затем через Литву, Польшу, Чехию и Германию вернулся на родину, где поступил на службу к герцогу Бургундскому.

Сражался против англичан, в битве при Азенкуре в 1415 году попал в плен, был выкуплен герцогом Бургундским. Находясь на службе у герцога Бургундского Жана Бесстрашного, занимал ряд административных должностей и выполнял дипломатические поручения.

Посетил Пруссию, Латвию, Литву, Польшу, Молдавию, Крым, Константинополь, Египет, Сирию, Палестину, и многие другие страны.

Литературная деятельность 
Ланнуа оставил значительное число путевых заметок и два сочинения нравоучительного содержания: «Наставление молодому государю» и «Отеческое Поучение», описывающие идеалы рыцарства.

Его частые заграничные поездки нашли своё отражение в объемистом сочинении «Путешествия и посольства». Для русской истории представляют значительный интерес описания им Новгорода и Пскова, относящиеся к 1413 году. В частности, отметив силу и богатство новгородцев, которыми «управляют 200 бояр, герцог и дукс-граф», то есть князь и посадник, фламандский рыцарь замечает, что они «по закону своему продают и покупают друг у друга на рынке жен, за один или два слитка серебра, по уговору, кто даст запросную цену».

Примечания

Библиография 
 Савельев П. С.  Очерк путешествия в прибалтийские страны, Великий Новгород и Псков, совершенного рыцарем Гильбертом де-Ланноа, в 1412—1414 годах // Географические известия. — 1850. Январь, февраль, март. — С. 17—35.
 Брун Ф. К. Путешествия и посольства господина Гилльбера де Ланнуа // Записки Одесского общества истории и древностей. — Одесса, 1853. — Т. 3. — С. 433—465.
 Новгород и Псков в начале XV в. (Гильбер де Ланноа) // Хрестоматия по истории СССР: С древнейших времен до конца XV века / Под ред. М. Н. Тихомирова. — М., 1960. — С. 545—549.
 Литва и Украина в начале XV в. (по Гильберу де Ланноа) // Хрестоматия по истории СССР: С древнейших времен до конца XV века / Под ред. М. Н. Тихомирова. — М., 1960. — С. 661—666.
 Кудрявцев О. Великая Русь рыцаря де Ланноа: Первое западное описание Руси // Родина. — 2003. — № 12. — С. 76—79.
 Жильбер де Ланнуа // Великий Новгород в иностранных сочинениях XV — нач. XX века / Сост. Г. М. Коваленко. — М., 2005. — С. 25—27. ISBN 5-9234-0054-5
 Мунд С. Описание Новгорода и Пскова в мемуарах VOYAGES ET AMBASSADES рыцаря Гильбера де Ланнуа // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2002. — № 1 (7). — С. 47—50.

Ссылки 

 Дневник Жильбера де Ланноа в разных изданиях
 Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Tl 3. Eine analytische Bibliographie. Teil 3 Niederländische Reiseberichte

Военные Франции
Рыцари
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Азенкуре
Путешественники XV века
Путешественники Франции
Путешественники в Россию
Кавалеры ордена Золотого руна
Персоналии:Бургундия
Дом де Ланнуа